Михайло Єлгін і Денис Істомін були чинними чемпіонами, але не захистили свій титул. Істомін того року не брав участі, а Єлгін грав у парі з Сергієм Бетовим і в 1-му колі їх перемогли Сем Грот і Кріс Гуччоне.
У фіналі Франтішек Чермак та Їржі Веселий здолали Сема Грота і Кріса Гуччоне з рахунком 7–6(7–2), 7–5.

Сіяні гравці

Сітка

Сітка

Примітки 
 Main Draw 

2014
Кубок Кремля, чоловіки, парний розряд